Густафьево — топоним в России:

 Густафьево — станция (населённый пункт) в Омском районе Омской области.
 Густафьево — платформа Транссибирской магистрали.